Grönwall est un patronyme suédois, porté notamment par :
 Thomas Hakon Grönwall, un mathématicien suédois ;
 Erik Grönwall (1987-), un chanteur et compositeur suédois.